John Bradfield ist der Name folgender Personen:

* John Bradfield (Bischof) († 1283), englischer Geistlicher, Bischof von Rochester 
 John Bradfield (Biologe) (1925–2014), britischer Biologe und Unternehmer 
 John Jacob Crew Bradfield (1867–1943), australischer Bauingenieur
 John Ross Bradfield (1899–1983), kanadischer Geschäftsmann